Международный аэропорт Санта-Женевьева - Гояния () (Код ИАТА: GYN) — аэропорт, расположенный в северо-восточной части города Гояния, в штате Гояс, Бразилия. В настоящее время производится строительство нового терминала аэропорта. Находится в 8 км от центра города.

Аэропорт был открыт в 1955 году став заменой скромному аэропорту, который до того времени служил городу Гояния. С 1974 года управляется компанией Infraero.

Аэропорт Санта-Женевьева занимает площадь 3 967 365 04 м², имеет взлётно-посадочную полосу 2500 м. в длину и 45 м. в ширину, благодаря чему может обслуживать самолёты среднего класса, такие, как Boeing 737, 707, Airbus A-320, а также Boeing 767.

Пропускная способность терминала составляет 600 тысяч пассажиров в год. Он также обслуживал большее число пассажиров, намного выше его эксплуатационной способности. В 2006 году, услугами аэропорта воспользовались почти 1 400 000 пассажиров , а в 2009 году эта цифра составила 1 772 424 пассажиров .

Авиалинии и направления

Количество пассажиров

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта Санта-Женевьева
 Аэропорт на сайте Викимапия
 Текущая погода на сайтах НУОиАИ и National Weather Service
 Airport information for SBGO на сайте World Aero Data
 Airport information for SBGO на сайте Great Circle Mapper
 Accident history for GYN на сайте Aviation Safety Network

Аэропорты Бразилии
Гояния
Здания и сооружения Гояса